Прайд — сімейна група левів.

Топонім 

 Прайд — комуна, повіт Харгіта
 Прайд — село, комуна Прайд, повіт Харгіта

Див. також 
 Гей-прайд